«La Source» puede referirse a:
 La Source, ballet creado por Léo Delibes y Ludwig Minkus.
 La Source, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Pointe-à-Raquette.